Gowdy ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Gowdy (* 1950), kanadische Schriftstellerin
 Curt Gowdy (1919–2006), US-amerikanischer Sportkommentator
 Hank Gowdy (1889–1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Trey Gowdy (* 1964), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gaudi
 Gaudy